Holz steht für:

 Holz, das feste oder harte Gewebe von Bäumen und Sträuchern
 Holz, Waldgebiet, auch als Ortsname, siehe Gehölz
 Holz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Holz, in der Musik kurz die Holzbläser, siehe Holzblasinstrument
 Holz, Element der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre
 Holz, im Golfsport eine Form des Schlägerkopfs, siehe Golfschläger #Schlägerkopf
 Holz (Kurzgeschichte), Erzählung von Alice Munro (OT: Wood)
 Holz, Platinsingle der Gruppe 257ers, siehe 257ers/Diskografie#Singles
 Das Holz, deutsche Popband

Holz ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Holz (Fröhnd), Dorf in der Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Holz (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holz (Bad Wiessee), Ortsteil der Gemeinde Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holz (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Holz (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Holz (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holz (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Holz (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holz (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Holz (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holz (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holz (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holz (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Holz (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Holz (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Holz (Odenthal); Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holz (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Holz (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holz (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Holz (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holz (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Holz (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Holz am Berg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Holz (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holz (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holz (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Holz (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Bockenberg von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Holz, Ortsteil der Stadt Jüchen, Rhein-Kreis Neussh, Nordrhein-Westfalen (Wüstung seit 2011)
 Holz (Kürten), Ortslage in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holz (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holz (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Holz (Heusweiler), Ortsteil der Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Holz (Honigsee), Ortsteil der Gemeinde Honigsee, Kreis Plön, Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Holz (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Holz (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Holz (Gemeinde Behamberg), Dorf in der Ortschaft Wanzenöd von Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Holz (Gemeinde Auerbach), Ortschaft von Auerbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Holz (Gemeinde Wängle), Ortschaft von Wängle, Bezirk Reutte, Tirol
 Holz (Gemeinde Lustenau), Ortsteil der Gemeinde Lustenau, Vorarlberg

in der Schweiz:
 Holz VS, Ortsteil der Gemeinde Unterbäch, Wallis

in Italien:
 Burgruine im Holz, Burgruine bei Prissian, Südtirol

Siehe auch:

 Holtz
 Holze
 Verholzung
 Formel von W. K. B. Holz